Patriark av Antiokia en titel som ett antal kristna trossamfund gör anspråk på för att beskriva deras kyrkoledare:

Ortodoxa patriarker av Antiokia
Ortodox patriark av Antiokia – ledare av Grekisk-ortodoxa kyrkan i Antiocha, som räknar sig själva som grundat av Jesus-apostlarna Petrus och Paulus

Orientalisk-ortodoxa kyrkor
 Syrisk-ortodox patriark av Antiokia – ledare av Syrisk-ortodoxa kyrkan, splittrades ur Grekisk-ortodoxa kyrkan i Antiocha från 518

Östkatolska patriarker av Antiokia
 Maronitisk patriark av Antiokia – ledare av Syrisk-maronitiska kyrkan, den första utnämnd 687
 Syrisk-katolsk patriark av Antiokia – en ledare av Syrisk-katolska kyrkan
 Grekisk-melkitisk katolsk patriark  – en ledare för Melkitiska grekisk-katolska kyrkan

Romersk-katolska patriarker av Antiokia
 Latinsk patriark av Antiokia – en tidigare romersk-katolsk biskopstitel 1098–1268 och därefter en hederstitel med säte i Santa Maria Maggiore i Rom